Брукер () — английская фамилия.

Известные носители:

 Брукер, Гэри (1945—2022) — британский музыкант.
 Брукер, Иоганн Яков (; 1696—1770) — немецкий историк философии.
 Брукер, Мюррей Йен Хилл (род. 1934) — австралийский ботаник.
 Брукер, Луи де (1870—1951) — бельгийский политический деятель, социал-демократ.
 Брукер, Уилбер Марион (1894—1968) — американский государственный деятель.
 Брукер, Чарли (род. 1971) — английский писатель-сатирик и телеведущий.

Брукер — топоним.
 Брукер (Флорида) — муниципалитет в округе Брэдфорд (штат Флорида, США).

Примечания